Магоме́д-Саи́д Асулта́нович Пли́ев  (; ) — советский и российский писатель, поэт, прозаик, драматург. Писал на русском и ингушском языках. Председатель Правления Союза писателей Ингушетии.

Биография 
Родился в селе Плиево. С 1958 года по 1976 год работал в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию: диктором, корреспондентом, старшим редактором, в 1976—1991 годах работал литературным консультантом Союза писателей Чечено-Ингушской АССР. Член Союза писателей СССР (1969 год).

Награждён тремя Почётными грамотами Госкомитета СССР, медалью «За доблестный труд», орденом «За заслуги» (2002 год). Автор более 20 книг. Первые публикации его появились в 1958 году на страницах газеты «Сердало» и альманаха «Утро гор», в коллективных сборниках. Первый рассказ «Джигиты революции» был включён в «Хрестоматию на ингушском языке для 5—6 классов». В 1966 году вышла первая книга для детей «Матрос», а в 1968 году — «Обелиск на страже». Автор романа-дилогии «Трудный перевал», а также романов: «Чистота души», «Клятва сыновей», «Два друга» сборников стихов «Таргим», куда входят такие известные по всей стране стихи, как «Стоят башни в Таргиме», «Со гӀалгӀа ва», романа в стихах «Балан ди» (на ингушском языке), который позднее был переведён на русский язык под названием «День скорби». Роман посвящён депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Сибирь.

Примечания

Ссылки 
 Памяти друга и коллеги

Литература 
 

Ингушские писатели
Ингушские поэты